Das Treibhaus steht für:
 Das Treibhaus, Roman von Wolfgang Koeppen aus dem Jahr 1953
 Das Treibhaus (Film), deutscher Film von Peter Goedel aus dem Jahr 1987
 Polizeiruf 110: Das Treibhaus, deutscher Fernsehkrimi von Thomas Jacob aus dem Jahr 1991

Siehe auch:
 Treibhaus